Restauration eller restaurationen kan syfta på:

 Restauration (styrelseform) – ett återinförande av en tidigare störtad monarkisk eller aristokratisk styrelseform
 Restauration – en verksamhet vars huvudsyfte är att återställa en byggnad i ett tidigare skick, se restaurering
 Restauration – servering av måltider och förfriskningar på annan plats eller i annan lokal än en vanlig restaurang, se restaurang

Restauration
I historiska sammanhang ett återinförande av en tidigare störtad monarkisk eller aristokratisk styrelseform. 
Engelska restaurationen 1660, då det av Oliver Cromwell instiftade protektoratet avskaffades och Karl II valdes till kung.
Bourbonska restaurationen 1814–1830, Huset Bourbon återinstallerades på Frankrikes tron efter Napoleon I:s fall 1814-1815
Restaurationen i Schweiz 1815, aristokratin återtog makten efter mediationsstatens fall. 
Meijirestaurationen 1866-1869 när kejsare Meiji återtog den faktiska makten från shogunatet och den sista shogunen Tokugawa Yoshinobu avsattes. 
Bourbonska restaurationen i Spanien 1874, då Huset Bourbon återinstallerades på Spaniens tron 1874.
Andra bourbonsk restauration 1975, då Huset Bourbon återinsattes och Juan Carlos I utropades till kung i Spanien efter Francos död 1975.